Trois pièces ou Trois pièces pour piano est le titre de plusieurs recueils d’œuvres musicales :
Trois pièces (Honegger)
Trois pièces (Nielsen)
Trois pièces (Schönberg)
Trois pièces pour clarinette seule d'Igor Stravinsky 
Trois pièces pour piano (Magnard)
Trois pièces pour piano (Roussel)
 Trois pièces pour piano de Nikolaï Rimski-Korsakov
 Trois pièces pour piano, op. 59 de Sergueï Prokofiev
 Trois pièces pour piano, op. 96 de Sergueï Prokofiev
 Trois pièces pour orgue ou harmonium de Maurice Emmanuel